Cette liste des villes des Bahamas regroupe toutes les villes avec leur population et ses coordonnées.

Références